Горна Марикова — село, громада округу Поважська Бистриця, Тренчинський край.
 Долна Марикова — село, громада округу Поважська Бистриця, Тренчинський край.